Vágó ist der Familienname folgender Personen:

 László Vágó (1875–1933), ungarischer Architekt
 Pál Vágó (1853–1928), ungarischer Maler

Siehe auch:
 Vago